

Pessoas
John Bagnell Bury - um historiador irlandês

Localidades

Bagnell (Missouri) - uma cidade localizada no estado americano de Missouri

Desambiguações de sobrenomes